Чемпионат Финляндии по легкой атлетике 1910 или Калеваский матч 1910 (Kalevan-ottelu 1910) был проведён в Выборге с 2 по 3 июля 1910 года. Впервые спортивные клубы соревновались за кубок «Калева», подаренный сотрудниками страховой компании «Калева». Кубок выиграла команда Helsingin Kisa-Veikot (HKV). Чемпионат проводился на Выборгском ипподроме. Программа включала бег на 200 метров, бег на 800 метров, бег на 5000 метров, метание молота и пятиборье. Эстафета прошла 30 и 31 июля в Пори, часовой бег 27 августа в Хельсинки. Спортивная ходьба была исключена из программы.

Медалисты

Источники 

 Hannus, Matti; Laitinen, Esa; & Martiskainen, Seppo: Kalevan kisat Kalevan malja - Vuosisata yleisurheilun Suomen mestaruuksia. Suomen Urheiluliitto: Gummerus, 2002. ISBN 951-96491-5-8.

 Uusi Suometar 5.7.1910, с. 3-4
 Suomalainen Kansa 29.8.1910 № 197

Соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
Спортивные соревнования в Выборге
1910 год в Ленинградской области
Спорт в Финляндии в 1910 году
Июль 1910 года
Чемпионаты Финляндии
Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике